Анатолий Исаев:
 Исаев, Анатолий Алексеевич (1939—2007) — доктор географических наук, климатолог.
 Исаев, Анатолий Анатольевич (1945—2003) — доктор педагогических наук, профессор, писатель, спортивный обозреватель.
 Исаев, Анатолий Иванович (1913 — ?) — председатель Красноярского промышленного крайисполкома.
 Исаев, Анатолий Константинович (1932—2016) — советский футболист, тренер. Примечания